Сава́нна:
 Саванна — вид природной зоны.
 Саванна — река в США.
 Саванна — первый пароход, пересёкший Атлантический океан.
 Саванна — грузо-пассажирское судно с атомной энергетической установкой.
 Саванна — гибрид домашней кошки и сервала.
 GNU Savannah — площадка для хостинга и разработки свободного ПО.
 Саванна (настоящее имя Шэннон Мишель Уилси, 1970—1994) — американская порноактриса.
 Саванна (телесериал)

Топоним
 Саванна — город в США, штат Джорджия.
 Саванна — город в США, штат Иллинойс.
 Саванна — город в США, штат Миссури.
 Саванна — город в США, штат Нью-Йорк.
 Саванна — город в США, штат Теннесси.
 Саванна (тауншип, Миннесота)
 Саванна-ла-Мар — крупнейший город и административный центр округа Уэстморленд, Ямайка.
 Саванна (область) — область Ганы.

См. также 
 Саван (значения)
 Savana